Pereyra peut désigner :

Patronyme 

 Alfonso Darío Pereyra Bueno, joueur de football international uruguayen.
 Aylin de las Nieves Pereyra, joueuse argentine de volley-ball.
 Cristina Pereyra (née en 1964), mathématicienne vénézuélienne.
 Fernanda Pereyra, joueuse argentine de beach-volley.
 Guillermo Pereyra, un footballeur argentin.
 Julio J. Pereyra Mele, médecin, professeur, diplomate, homme politique, écrivain et poète brésilien. 
 Luciano Pereyra, un chanteur argentin.
 Marcelo Magalhães Machado Pereyra, écrivain brésilien.
 Nydia Pereyra-Lizaso, compositrice, pianiste et éducatrice musicale uruguayenne.
 Roberto Pereyra, un footballeur international argentin.
 Thérèse Pereyra, une militante socialiste française.
 Zenón M. Pereyra, un astronome chilien.

Dérivé 
 , page d'homonymie.
Patronyme hispanique
Patronyme argentin